Linha 13 do Metropolitano de Paris
 Linha 13 da CPTM

Ver também

Desambiguações de transporte